Roper může být:

 Roperova řeka – řeka v Severním teritoriu Austrálie

příjmení
 Bill Roper (* 1965) – americký herní vývojář
 Miryam Roperová (* 1982) – reprezentantka Německa v judu